Соревнования двоек в бобслее среди женщин на зимних Олимпийских играх 2014 года прошли 18 и 19 февраля. В соревнованиях приняли участие 20 экипажей из 13 стран. Местом проведения заездов станла санно-бобслейная трасса «Санки».

Канадский экипаж Кейли Хамфрис и Хезер Мойс, который победил на прошлых Олимпийских играх, снова одержал победу. Примечательно, что Хамфрис и Мойс после двух заездов проигрывали своим главным конкуренткам из США Элане Майерс и Лорин Уильямс 23 сотых секунды. Третье место также занял американский экипаж Джейми Гребел, Эйджа Эванс. Лорин Уильямс была близка к тому, чтобы стать первой женщиной в истории олимпийского движения, побеждавшей как на летних, так и на зимних Олимпийских играх.

Помимо них, в соревнованиях приняли участие целый ряд известных легкоатлеток, чемпионов и призёров летних Олимпийских игр и чемпионатов мира: американки Лорин Уильямс и Лоло Джонс, австралийка Яна Питтмен, россиянка Ольга Стульнева, бельгийка Ханна Мариен.

Медалисты

Расписание 
Время МСК (UTC+4).

Результаты

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2014 года